Aphanostigma är ett släkte av insekter. Aphanostigma ingår i familjen dvärgbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgbladlöss
Aphanostigma